Toone steht für:

 Toone (Tennessee), ein Ort in den Vereinigten Staaten

Toone ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Toone (1956–2022), US-amerikanischer Basketballspieler
 Ella Toone (* 1999), englische Fußballspielerin
 Geoffrey Toone (1910–2005), irischer Schauspieler

Siehe auch:
 Toon (Begriffsklärung)